Wallis může být:

příjmení
 Barnes Wallis (1887–1979) – britský vědec a vynálezce
 Gary Wallis (* 1964) – britský bubeník a perkusionista
 Georg Olivier Wallis (1673–1744) – rakouský generál, polní maršál
 Hal B. Wallis (1898–1986) – americký filmový producent
 John Wallis (1616–1703) – anglický matematik
 Josef Wallis (1767–1818) – nejvyšší purkrabí Čech, rakouský ministr financí
 Karl Wallis (1837–1917) – rakouský a český šlechtic z rodu Wallisů z Karighmainu a politik
 Larry Wallis (1949–2019) – kytarista, skladatel a hudební producent
 Michael Johann von Wallis (1732–1798) – rakouský polní maršál
 Roy Wallis (1945–1990) – americký sociolog
 Samuel Wallis (1728–1795) – britský mořeplavec
 Václav Wallis (* 1944) – český rozvědčík

křestní jméno
 Wallis Simpsonová (1896–1986), vévodkyně z Windsoru

místo
 Wallis a Futuna – francouzské zámořské společenství, tvořené skupinou ostrovů v Tichém oceánu
 Wallis (ostrov) – součást zámořského společenství Wallis a Futuna
 Valais (německy Wallis) – kanton ve Švýcarsku

jiný význam
 Wallisové z Karighmainu – irský šlechtický rod původem z Francie